Barton Hills kan syfta på följande:
 Barton Hills (The Chilterns), kullar i England, Storbritannien
 Barton Hills, Michigan, ort i USA